Тірас:

 Фірас (Тірас) — сьомий та наймолодший син Яфета, онук Ноя. 
 Старогрецька та латинська назва Дністра
 Тірас (Намібія) — гірський хребет в Намібії